Con il nome di Poppone o Poppo sono noti numerosi personaggi storici:
 san Poppone di Stablo, religioso belga, abate e riformatore della vita monastica nel nord Europa, vissuto a cavallo fra il X e l'XI secolo, celebrato il 25 gennaio;
Poppone di Babenberg (986-1047), vescovo di Treviri dal 1016 alla morte;
 Poppone di Bressanone, papa nel 1048 per soli ventitré giorni con il nome di Damaso II;
 Poppone, patriarca di Aquileia fra il 1019 ed il 1045;
Poppone di Paderborn († 1083), vescovo di Paderborn dal 1076 alla morte;
Poppone di Passau, vescovo di Passavia (Passau)  dal 1204 al 1206;
 Poppone di Andechs-Meranien (1175-1245), vescovo di Bamberga dal 1238 al 1242;
Poppone I di Grabfeld, della stirpe dei Popponidi, (†839/841), conte di Saalgau;
Poppone I di Turingia, della stirpe dei Popponidi, margravio di Sorbenmark (Limes Sorabicus) dall'880 all'892, conte a Volkfeld dall'878/880 al 906;
Poppone II di Turingia († dopo il 906), della stirpe dei Popponidi, margravio di Sorbenmark (Limes Sorabicus) dall'892, margravio di Nordgau dal 903, conte a Volkfeld dal 906;
Poppone III di Grabfeld, della stirpe dei Popponidi († 945), conte di Grabfeld e Tullifeld;
Poppone IV, della stirpe dei Popponidi, conte 951/956;
Poppone V di Lorsch, della stirpe dei Popponidi († 1018), abate di Lorsch dal 1006 al 1018 ed abate di Fulda dal 1014 al 1018;
Poppone I di Würzburg, della stirpe dei Babenberg († 961), vescovo di Würzburg dal 941 fino alla morte;
Poppone II di Würzburg,  († 984), vescovo di Würzburg dal 961 fino alla morte;
Poppone III di Trimberg († 1271), vescovo di Würzburg dal 1267 fino alla morte;
Poppone di Schleswig, († 1000 circa), vescovo di Schleswig;
Poppone I di Blankenburg (1095-1161/1164), conte di Regenstein-Blankenburg;
Poppone I di Reichenbach († 1156), conte di Reichenbach dal 1123, di Hollende e di Felsberg dal 1141;
Poppone II di Reichenbach († 1170), conte di Hollende, di Reichenbach e di Felsberg;
Poppone di Osterna († 1267), Gran Maestro dell'Ordine Teutonico dal 1252 al 1256 o 1257;
Poppone I dell'Istria († 1144), margravio dell'Istria;
Poppone II dell'Istria (1065 circa – 1098/1103), margravio dell'Istria.

Pagine correlate 
 Poppo
 Popone